Hans Koppe ist der Name folgender Personen:
* Hans Koppe (Sänger) (Johannes Koppenhöfer; 1872–1935), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Hans-Joachim Koppe (1934–2013), deutscher Journalist und Chefredakteur 
 Hans-Peter Koppe (* 1958), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Hans Köppe